FAG steht als Abkürzung für:

 FAG Kugelfischer, ein Traditionsunternehmen in Schweinfurt, Teil der Schaeffler-Gruppe
 Flughafen Fagurhólsmýri in Fagurhólsmýri, Region Austurland, Island nach dem IATA-Code 
 Feldarbeitsgerät (auch als Erdhobel bekannt), eine Maschine im Straßenbau
 Fernmeldeanlagengesetz (Deutschland)
 Fiducia IT AG, ein IT-Dienstleister aus Karlsruhe
 Finanzausgleichsgesetz (Deutschland), siehe Finanzausgleich (Deutschland)
 Fliegerausbildungsgeschwader, siehe FAG-15 und FAG-25
 Flughafen Frankfurt/Main AG, bis zum Börsengang 2001 Name der heutigen Fraport AG
 Flughafenausbaugegner Frankfurt, Wählerinitiative
 Flugtechnische Arbeitsgemeinschaft
 Fluoresceinangiographie, ein Diagnoseverfahren der Augenmedizin
 Fränkische Arbeitsgemeinschaft
 Friedrich-Abel-Gymnasium (Baden-Württemberg – Vaihingen a. d. Enz)
 Fuerza Aérea Guatemalteca, die Luftwaffe von Guatemala
 Diskriminierender Begriff im Englischen, im Deutschen mit Schwuchtel vergleichbar

Gelegentlich wird auch das deutsche Fernabsatzgesetz so abgekürzt; die amtliche Abkürzung lautet jedoch FernAbsG.

FAG